In 1988/89 werd het 51ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Voor het eerst werd het systeem toegepast dat een team drie punten krijgt voor een overwinning. De volgende seizoenen werd opnieuw het oude toegepast tot midden jaren negentig dit systeem wereldwijd werd toegepast.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Olympique Marseille

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Marseille, die in het seizoen 1988/89 onder leiding van trainer-coach Raymond Goethals voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden.

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1988/89